Города Северной Америки с населением более 500 тысяч человек. Население городов указано в пределах соответствующих муниципалитетов и не включает в свой состав население их агломераций. Столицы выделены полужирным шрифтом.

См. также 

 Города Европы с населением более 500 тысяч человек

Примечания 

Северная Америка